Etil je pridev koji se odnosi na molekule koji sadrže etilnu grupu. On se može odnositi na:
 Etilna kiselina, sirćetna kiselina
 Etil alkohol, etanol
 Etil grupa, hemijska grupa